Jameson puede referirse a:

Jameson, una conocida marca de whiskey.
J. Jonah Jameson, personaje de Marvel Comics.
Jenna Jameson, actriz porno estadounidense.
William Jameson, botánico 1796-1873. 
Fredric Jameson, teórico crítico literario.